Qaranqū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Qarrānqū, vattendrag, Östazarbaijan, 
 Qaranqū (ort i Iran), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar